Ettinger ist der Familienname folgender Personen:
 Amber Lee Ettinger (* 1982), US-amerikanische Schauspielerin („Obama Girl“)
 Barbara Ettinger-Brinckmann (* 1950), deutsche Architektin, Präsidentin der Bundesarchitektenkammer
 Bracha Ettinger (* 1948), israelische Künstlerin und Psychoanalytikerin
 Carl Wilhelm Ettinger (1741–1804), deutscher Verleger
 Cynthia Ettinger, US-amerikanische Schauspielerin
 Dan Ettinger (* 1971), israelischer Dirigent
 Elzbieta Ettinger (1925–2005), polnisch-US-amerikanische Literaturwissenschaftlerin
 Helmut Ettinger (* 1951), deutscher Übersetzer und Dolmetscher
 Kurt Ettinger (1901–1982), österreichischer Fechter
 Max Ettinger (1874–1951), österreichisch-schweizerischer Komponist und Dirigent
 Pavel Ettinger, (1866–1948), russischer Kunstkritiker und Sammler, siehe Pawel Dawydowitsch Ettinger
 Robert Ettinger (1918–2011), US-amerikanischer Wissenschaftler („Vater der Kryonik“)
 Salomon Ettinger (1803–1856), jiddischer Schriftsteller
 Trevor Ettinger (1980–2003), kanadischer Eishockeyspieler

Siehe auch:
 Etinger
 Oetinger
 Oettinger
 Öttinger
 Ettlinger
 Ettingen
 Etting